Dieser Artikel behandelt die norwegische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Norwegen nahm außer bei der ersten Austragung 1984 an allen Endrunden teil und konnte zweimal (1987 und 1993) den Titel gewinnen und ist nach Deutschland die zweiterfolgreichste Mannschaft. Trotz schlechter Ergebnisse in der Vorbereitung erreichte Norwegen zum sechsten Mal das Finale, verlor aber zum vierten Mal gegen die deutsche Mannschaft.

Qualifikation 

Norwegen wurde für die Qualifikation in Gruppe 3 gelost und traf dabei auf Belgien, Bulgarien, Island,  Nordirland, und Ungarn. Norwegen verlor das Auftaktspiel in Island und am 19. November 2011 erstmals gegen Nordirland. Danach wurden zwar alle Spiele gewonnen, aber vor dem letzten Spieltag lagen die Norwegerinnen nur auf Platz 2 der Gruppe. Am letzten Spieltag wurde dann durch einen 2:1-Heimsieg gegen Island die Qualifikation perfekt gemacht. Die bis dahin führenden Isländerinnen mussten in die Relegation, wo sie sich mit zwei 3:2-Siegen gegen die Ukraine durchsetzen konnten.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung  
In der Vorbereitung auf die EM wurden drei Testspiele durchgeführt:

Aufgebot 
Der Kader für die Europameisterschaft wurde am 13. Juni 2013 von Even Pellerud benannt, der seit Anfang 2013 wieder Trainer der Norwegerinnen ist und mit ihnen 1993 den EM- und 1995 den WM-Titel gewonnen hatte. Zudem wurden 17 Reservespielerinnen benannt, von denen sieben Spielerinnen aber noch keinen Einsatz in der A-Nationalmannschaft haben. Nur als Reservespielerin wurde Isabell Herlovsen benannt, die in der Qualifikation mit 9 Toren beste Torschützin der Norwegerinnen.

Die erfahrenste Spielerin im Kader ist Solveig Gulbrandsen mit 163 Länderspielen vor der EM, die auch schon an den EM-Endrunden 2001, 2005 und 2009 teilgenommen hat und vor der EM mit 47 Länderspieltoren von den derzeit aktiven Spielerinnen die meisten Tore erzielen konnte, das bis dahin letzte Länderspieltor aber 2010 erzielte.

EM-Endrunde 
Norwegen traf in der Vorrundengruppe B wie 2009 auf Deutschland und Island und zudem erstmals bei einer EM auf die Niederlande und bestreitet alle Spiele in der Kalmar Arena in Kalmar. 
Durch ein Remis gegen Island und zwei 1:0-Siege gegen die Niederlande und Deutschland wurde Norwegen Gruppensieger und traf im Viertelfinale auf Spanien, den Zweiten der Gruppe C, wobei wieder in Kalmar gespielt wurde. In zuvor zwei Begegnungen gab es zwei Siege für Norwegen und auch das Viertelfinale konnte Norwegen gewinnen.
Bereits in der 3. Minute ging Norwegen nach einer Ecke in Führung. Danach bestimmte Dänemark aber über weite Strecken das Spiel und kam drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Auch in der Verlängerung machten die Däninnen das Spiel, konnten aber kein Tor erzielen und mussten dann wie gegen Frankreich ins Elfmeterschießen. Dort hatten die Norwegerinnen die besseren Schützinnen, so dass Norwegen das Finale gegen Deutschland erreichte, das aber mit 0:1 verloren wurde, wobei die deutsche Torhüterin Nadine Angerer zwei Strafstöße der Norwegerinnen halten konnte. Norwegen verbesserte sich durch die EM um einen Platz in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 10.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde

Einzelnachweise

Weblinks 
uefa.com: Informationen zum Team

Norwegen
2013 Frauen